Ki nyer ma?, a Kossuth Rádió komolyzenei műsora
 Ki nyer ma?, Született feleségek-epizód